Con il nome di Carlo di Navarra sono conosciuti i seguenti personaggi:
Carlo di Navarra (1510-1528), figlio di Giovanni III di Navarra;
Carlo di Navarra (1397-1402), figlio di Carlo III di Navarra;
Carlo I di Navarra
Carlo II di Navarra
Carlo III di Navarra
Carlo IV di Navarra